

Geografia

Ilha da Madeira — ilha do arquipélago e da região autónoma portuguesa da Madeira
Arquipélago da Madeira — arquipélago português que corresponde territorialmente à região autónoma homónima
Região Autónoma da Madeira — região autónoma portuguesa no Atlântico Norte
Madeirã — freguesia do concelho de Oleiros, Portugal
São João da Madeira — cidade portuguesa da região do Porto
Vale de Madeira - freguesia portuguesa

Brasil 
Rio Madeira — rio do estado do Amazonas, Brasil
Ilha da Madeira (Itaguaí) — bairro da cidade de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, Brasil
Mesorregião de Madeira-Guaporé — subdivisão do estado de Rondônia, Brasil
Microrregião do Madeira — subdivisão desse estado do Amazonas, Brasil

Estados Unidos 
Madeira (Ohio) — município de Hamilton County, estado de Ohio, Estados Unidos
Madeira Beach — município de Pinellas County, estado da Flórida, Estados Unidos

Elemento orgânico vegetal
Madeira — material orgânico proveniente das árvores

Desambiguação
Desambiguações de topônimos